Ella (voornaam), een meisjesvoornaam
 Ella (hoorspel), een hoorspel van Rhys Adrian
 Ella (televisieserie), een Vlaamse telenovela van VTM
 Ella (album van André Moss) (1973), een album van de Nederlandse saxofonist André Moss
 Ella (single van André Moss) (1973), een single van André Moss, van de gelijknamige langspeelplaat
 Ella (Ella Fitzgerald), een album van de Amerikaanse zangeres Ella Fitzgerald
 Ella (nummer van Álvaro Soler) (2018), een nummer van de Spaans-Duitse zanger Álvaro Soler
 Ella (zanger), een Maleisische zanger
 Istvan Ella, een Hongaars organist en dirigent